Fangorn – las, w którym żyli entowie
 imię Drzewca w mowie elfów

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Fangorn